Burdeos puede referirse a:

 Burdeos, ciudad del sudoeste de Francia.
 Al burdeos, vino de la región de Burdeos.
 Burdeos, municipio de la provincia filipina de Quezón.
 El color burdeos, también llamado bordó y guinda.